Cadevall kan som auktorsförkortning betyda:

 Joan Cadevall i Diars
 Juan Cadevall y Díars

Robotskapade auktorsförkortningar